Вјежна може бити:

 Вјежна (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Вјежна (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република